Список чемпіонів світу з боксу в другій найлегшій вазі складено у хронологічному порядку, як це було визнано чотири з більш відомих узгоджувальних організаціях:

 Світова боксерська асоціація (WBA), заснована в 1921 році як Національна асоціація боксу (NBA),
 Світова боксерська рада (WBC), заснований в 1963 році,
 Міжнародна боксерська федерація (IBF), заснована в 1983 році,
 Світова боксерська організація (WBO), заснована в 1988 році за версією WBA також різка критика регулярних чемпіонів. У WBA іноді буває три чемпіони одночасно: супер, регулярні і Тимчасовий чемпіон.

IBF

WBC

WBA

WBO

Див. також

Примітки

Посилання 

Чемпіони світу з боксу в другій найлегшій вазі
Чемпіони світу з боксу за вагою